Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1985 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1984/85, 25-го сезона в истории этого турнира. Этот футбольный матч состоялся 15 мая на стадионе «Де Куип» в Роттердаме.

В матче встретились английский «Эвертон» и австрийский «Рапид». Победу со счётом 3:1 благодаря голам Энди Грея, Тревора Стивена и Кевина Шиди одержал «Эвертон».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Полная запись матча на официальном канале «Эвертона» в YouTube
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1985
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1985 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1985
Кубок обладателей кубков УЕФА 1985
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 15 мая
Спорт в Нидерландах в 1985 году
Спорт в Австрии в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1985 году